Mirar Lili (Spojrzenie Lili) - hiszpański serial komedio-dramatyczny. Jego akcja osadzona jest w Embajadores, dzielnicy Madrytu. Wszystkie sceny nagrywane są na miejscu. Serial został wyprodukowany na podstawie książki Marii Duenas pt. "Olvido znaczy zapomnienie". Producentem jest Emilio Pina.  Emisja serialu została zaplanowana na październik 2016 rok na kanale Canal+1.

Fabuła 
Serial przedstawia losy dwudziestojednoletniej Lili Rodríguez, która żyje w dysfunkcyjnej rodzinie. Podczas gdy jej rodzice sędzają cały swój czas nad szklanką wódki, Lili zajmuje się trójką młodszego rodzeństwa. Jedynym wsparciem jakie posiadała, był jej chłopak Adán, do czasu felernego dnia, w którym okazało się, że po pięciu latach związku, woli mężczyzn. Życie Lili straciło pęd, przez co sytuacja w domu się pogorszyła. Cały serial ma na celu ukazanie, jak alkohol i inne używki wpływają na stan rodziny.

Obsada

Bohaterowie pierwszolanowi 
 Lupe Fuentes jako Lili Rodríguez
 Romano Kristoff jako Romano Rodríguez
 Pablo Espinosa jako Carlos Rodríguez
 Daniella Baltodano Eva Rodríguez
 Milan Pikue jako Albero Rodríguez
 Jesus Castro jako Pablito Moreno

Bohaterowie drugoplanowi 
 Carmen Maura jako Estephania Rodríguez
 Josh Duhamel jako Adán Fernandes
 Alex Gonzáles jako Mario Bernardi
 Rob Brown jako Emanuel
 Zoe Saladana jako Maria

Linki zewnętrzne 
 http://lubimyczytac.pl/ksiazka/217436/olvido-znaczy-zapomnienie

Hiszpańskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2016